Socotrella kan syfta på:

 Socotrella (djur) – ett släkte insekter
 Socotrella (växter) – ett släkte växter